Ђорђе Нешић се може односити на:

 Ђорђе Нешић (лекар) (1873-1959), очни лекар, академик САНУ.
 Ђорђе Нешић (књижевник) (1957), књижевник.
 Ђорђе Нешић (народни херој) (1924-1992), народни херој.